Miejscowości w USA:
 Twin Oaks – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Twin Oaks – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Twin Oaks – wspólnota intencjonalna w stanie Wirginia, w hrabstwie Louisa County
 Twin Oaks – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern